Galew est le nom porté par deux localités polonaises:

 Galew, dans la gmina rurale de Dobrzyca;

 Galew, dans la gmina rurale de Brudzew.